Adamson est un patronyme anglophone signifiant littéralement fils d'Adam.

Personnalités 

 Al Adamson (1929-1995), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Andrew Adamson (1966-), réalisateur, acteur, producteur et scénariste néo-zélandais ;
 Barry Adamson (1958-), compositeur britannique ;
 Donald Adamson (1939-), historien, biographe, critique littéraire et traducteur britannique ;
 George Adamson (1906-1989), zoologiste britannique et cinéaste animalier ;
 George Worsley Adamson (1913-2005), illustrateur britannique et américain ;
 Harold Adamson (1906-1980), compositeur américain ;
 James C. Adamson (1946-), astronaute américain ;
  ;
 Joy Adamson (1910-1980), naturaliste et auteur britannique ;
 Nelly Adamson (1916-), joueuse de tennis belge ;
 Peter Adamson (1972-), philosophe américain ;
 Robert Adamson (1821-1848), photographe  écossais ;
 Robert Stephen Adamson (1885-1965), botaniste britannique ;
 Victor Adamson (1890-1972), réalisateur et acteur américain.

Toponyme 

 Adamson, census-designated place américaine du comté de Pittsburg, en Oklahoma ;
 Adamson, cratère situé sur Vénus ;

Autres 
Adamson peut aussi désigner :
 Adamson, un comic strip d'Oscar Jacobsson et publié à partir de 1920 ;
 Adamson, fabricant d'enceintes de sonorisation.